Слотино — топоним в России:
 Слотино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Слотино — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Слотино — озеро в Лопатинском районе Пензенской области.